Androsthenes ist der Name folgender Personen:

 Androsthenes von Thasos, antiker Seefahrer
 Androsthenes (Bildhauer), antiker Bildhauer
 Androsthenes von Korinth, General Philipps V. von Makedonien
 Androsthenes von Aigina, kynischer Philosoph, 4. Jahrhundert v. Chr.